Skoki narciarskie na Igrzyskach Narciarskich w Lahti (ang. Lahti Ski Games, fin. Salpausselän kisat) są jedną z trzech dyscyplin narciarstwa klasycznego obok kombinacji norweskiej i biegów narciarskich, w której w Lahti rywalizują narciarze.

Organizowane są na skoczni narciarskiej Salpausselkä nieprzerwanie od 1923, z wyjątkiem okresu wojen radziecko-fińskich (wojna zimowa 1940, wojna kontynuacyjna 1942). Zawody skoków narciarskich przeprowadzane podczas tych igrzysk były jednocześnie zawodami FIS (FIS Race), zaś od 1980 konkursami Pucharu Świata w skokach narciarskich. Triumfatorami skoków podczas Igrzysk Narciarskich w Lahti byli również zwycięzcy mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w 1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001, 2017, które odbywały się w Lahti. Ponadto od 1997 do 2010 konkursy skoków narciarskich rozgrywane podczas tych igrzysk były zaliczane do klasyfikacji Turnieju Nordyckiego, tak jak zawody które odbywały się podczas Festiwalu Narciarskiego w Holmenkollen oraz Szwedzkich Igrzysk Narciarskich (do 2002).

Medaliści Igrzysk Narciarskich w Lahti (skoki narciarskie)

Najwięcej razy na podium Igrzysk Narciarskich w Lahti (skoki narciarskie)

Uwagi

Przypisy

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich w Lahti
 Puchar Świata w skokach narciarskich 2013/2014 – Lahti
 Puchar Świata w skokach narciarskich 2014/2015 – Lahti
 Puchar Świata w skokach narciarskich 2015/2016 – Lahti
 Puchar Świata w skokach narciarskich 2016/2017 – Lahti
 Puchar Świata w skokach narciarskich 2017/2018 – Lahti
 Puchar Świata w skokach narciarskich 2018/2019 – Lahti
 Puchar Świata w skokach narciarskich 2019/2020 – Lahti
 Puchar Świata w skokach narciarskich 2020/2021 – Lahti
 Puchar Świata w skokach narciarskich 2021/2022 – Lahti

Bibliografia 
 
 

Zawody w skokach narciarskich
Skoki narciarskie w Finlandii
Sport w Lahti